Eliošius ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Eliošiūtė (ledig)
Eliošienė (verheiratet)

Namensträger 
 Tadas Eliošius (* 1990), Fußballspieler
 Tautvydas Eliošius (* 1991),  Fußballspieler

Familienname
Litauischer Personenname